Це перелік видів птахів, зафіксованих на території Росії. Авіфауна Росії налічує загалом 807 видів, з яких 2 види є ендемічними. 68 видів перебувають під загрозою зникнення, а 2 види вимерли.

Позначки 
Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Інші теги, що використовуються для виділення окремих видів:

Ряд Гусеподібні (Anseriformes)

Родина Качкові (Anatidae)

Ряд Куроподібні (Galliformes)

Родина Фазанові (Phasianidae)

Ряд Фламінгоподібні (Phoenicopteriformes)

Родина Фламінгові (Phoenicopteridae)

Ряд Пірникозоподібні (Podicipediformes)

Родина  Пірникозові (Podicipedidae)

Ряд Голубоподібні (Columbiformes)

Родина Голубові (Columbidae)

Ряд Рябкоподібні (Pterocliformes)

Родина Рябкові (Pteroclidae)

Ряд Дрохвоподібні (Otidiformes)

Родина Дрохвові (Otididae)

Ряд Зозулеподібні (Cuculiformes)

Родина Зозулеві (Cuculidae)

Ряд Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes)

Родина Дрімлюгові (Caprimulgidae)

Ряд Серпокрильцеподібні (Apodiformes)

Родина Серпокрильцеві (Apodidae)

Родина Колібрієві (Trochilidae)

Ряд Журавлеподібні (Gruiformes)

Родина Пастушкові (Rallidae)

Родина Журавлеві (Gruidae)

Ряд Сивкоподібні (Charadriiformes)

Родина Лежневі (Burhinidae)

Родина Чоботарові (Recurvirostridae)

Родина Серподзьобові (Ibidorhynchidae)

Родина Куликосорокові (Haematopodidae)

Родина Сивкові (Charadriidae)

Родина Мальованцеві (Rostratulidae)

Родина Яканові (Jacanidae)

Родина Баранцеві (Scolopacidae)

Родина Триперсткові (Turnicidae)

Родина Дерихвостові (Glareolidae)

Родина Поморникові (Stercorariidae)

Родина Алькові (Alcidae)

Родина Мартинові (Laridae)

Ряд Гагароподібні (Gaviiformes)

Родина Гагарові (Gaviidae)

Ряд Буревісникоподібні (Procellariiformes)

Родина Альбатросові (Diomedeidae)

Родина Качуркові (Hydrobatidae)

Родина Буревісникові (Procellariidae)

Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes)

Родина Лелекові (Ciconiidae)

Ряд Сулоподібні (Suliformes)

Родина Фрегатові (Fregatidae)

Родина Сулові (Sulidae)

Родина Бакланові (Phalacrocoracidae)

Ряд Пеліканоподібні (Pelecaniformes)

Родина Пеліканові (Pelecanidae)

Родина Чаплеві (Ardeidae)

Родина Ібісові (Threskiornithidae)

Ряд Яструбоподібні (Accipitriformes)

Родина Скопові (Pandionidae)

Родина Яструбові (Accipitridae)

Ряд Совоподібні (Strigiformes)

Родина Сипухові (Tytonidae)

Родина Совові (Strigidae)

Ряд Bucerotiformes

Родина Одудові (Upupidae)

Ряд Сиворакшоподібні (Coraciiformes)

Родина Рибалочкові (Alcedinidae)

Родина Бджолоїдкові (Meropidae)

Родина Сиворакшові (Coraciidae)

Ряд Дятлоподібні (Piciformes)

Родина Дятлові (Picidae)

Ряд Соколоподібні (Falconiformes)

Родина Соколові (Falconidae)

Ряд Горобцеподібні (Passeriformes)

Родина Пітові (Pittidae)

Родина Личинкоїдові (Campephagidae)

Родина Вивільгові (Oriolidae)

Родина Дронгові (Dicruridae)

Родина Монархові (Monarchidae)

Родина Сорокопудові (Laniidae)

Родина Воронові (Corvidae)

Родина Stenostiridae

Родина Синицеві (Paridae)

Родина Ремезові (Remizidae)

Родина Жайворонкові (Alaudidae)

Родина Panuridae

Родина Тамікові (Cisticolidae)

Родина Очеретянкові (Acrocephalidae)

Родина Кобилочкові (Locustellidae)

Родина Ластівкові (Hirundinidae)

Родина Бюльбюлеві (Hirundinidae)

Родина Вівчарикові (Phylloscopidae)

Родина Вертункові (Scotocercidae)

Родина Ополовникові (Aegithalidae)

Родина Кропив'янкові (Sylviidae)

Родина Суторові (Paradoxornithidae)

Родина Окулярникові (Zosteropidae)

Родина Золотомушкові (Regulidae)

Родина Стінолазові (Tichodromidae)

Родина Повзикові (Sittidae)

Родина Підкоришникові (Certhiidae)

Родина Воловоочкові (Troglodytidae)

Родина Пронуркові (Cinclidae)

Родина Шпакові (Sturnidae)

Родина Дроздові (Turdidae)

Родина Мухоловкові (Muscicapidae) 

{|border=1 class="wikitable"
| style="background:#ffdead;" align="center"|Українська назва
| style="background:#ffdead;" align="center"|Російська назва
| style="background:#ffdead;" align="center"|Латинська назва
| style="background:#ffdead;" align="center"|Автор таксона
| style="background:#ffdead;" align="center"|Статус МСОП
| style="background:#ffdead;" align="center"|Теги
| style="background:#ffdead;" align="center"|Поширення в Росії
| style="background:#ffdead;" align="center"|Зображення
|-
|colspan=8 align="center" style="background:#ffdead;"|Ряд: Горобцеподібні (Passeriformes)
|-
|colspan=8 align="center" style="background:#FFE97F;"|Родина: Мухоловкові (Muscicapidae)
|-
| align="left"|Мухоловка далекосхідна
| align="left"|Пестрогрудая мухоловка
| align="left"|Muscicapa griseisticta
| align="center"|(R. Swinhoe, 1861)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка сибірська
| align="left"|Сибирская мухоловка
| align="left"|Muscicapa sibirica
| align="center"|Gmelin, 1789
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Східний Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка бура
| align="left"|Ширококлювая мухоловка
| align="left"|Muscicapa dauurica
| align="center"|Pallas, 1811
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Східний Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка сіра
| align="left"|Серая мухоловка
| align="left"|Muscicapa striata
| align="center"|(Pallas, 1764)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Широко поширений
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко рудохвостий
| align="left"|Тугайный соловей
| align="left"|Cercotrichas galactotes
| align="center"|(Temminck, 1820)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка синя
| align="left"|Синяя мухоловка
| align="left"|Cyanoptila cyanomelana
| align="center"|(Temminck, 1829)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Приморський край, Хабаровський край
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка маньчжурська
| align="left"|Бирюзовая мухоловка
| align="left"|Cyanoptila cumatilis
| align="center"|(Thayer & Bangs, 1909)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|
| align="center"|
|-
| align="left"|Вільшанка
| align="left"|Зарянка
| align="left"|Erithacus rubecula
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Західна Росія
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко-свистун
| align="left"|Соловей-свистун
| align="left"|Larvivora sibilans
| align="center"|R. Swinhoe, 1863
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко японський
| align="left"|Японская зарянка
| align="left"|Larvivora akahige
| align="center"|(Temminck, 1835)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Сахалін, Курильські острови
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко синій
| align="left"|Синий соловей
| align="left"|Larvivora cyane
| align="center"|(Pallas, 1776)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко білогорлий
| align="left"|Соловей-белошейка
| align="left"|Irania gutturalis
| align="center"|(Guerin-Meneville, 1843)
| align="center"|
| align="left"| (A)
| align="left"|Кавказ
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко східний
| align="left"|Обыкновенный соловей
| align="left"|Luscinia luscinia
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Західна Росія, Західний Сибір
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко західний
| align="left"|Западный соловей
| align="left"|Luscinia megarhynchos| align="center"|(Brehm, 1831)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ, Передкавказзя
| align="center"|
|-
| align="left"|Синьошийка
| align="left"|Варакушка
| align="left"|Luscinia svecica
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Повсюдно
| align="center"|
|-
| align="left"|Аренга велика
| align="left"|Синяя птица
| align="left"|Myophonus caeruleus
| align="center"|(Scopoli, 1786)
| align="center"|
| align="left"| (A)| align="left"|
| align="center"|
|-
| align="left"|Соловейко червоногорлий
| align="left"|Соловей-красношейка
| align="left"|Calliope calliope
| align="center"|(Pallas, 1776)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Урал, Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Синьохвіст тайговий
| align="left"|Синехвостка
| align="left"|Tarsiger cyanurus
| align="center"|(Pallas, 1773)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Широко поширений
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка даурська
| align="left"|Желтоспинная мухоловка
| align="left"|Ficedula zanthopygia
| align="center"|(Hay, 1845)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка жовтоспинна
| align="left"|Японская мухоловка
| align="left"|Ficedula narcissina
| align="center"|(Temminck, 1836)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Приморський край, Сахалін, Курильські острови
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка тайгова
| align="left"|Таёжная мухоловка
| align="left"|Ficedula mugimaki
| align="center"|(Temminck, 1815)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Східний Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка північна
| align="left"|Восточная малая мухоловка
| align="left"|Ficedula albicilla
| align="center"|(Pallas, 1811)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Урал, Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка мала
| align="left"|Малая мухоловка
| align="left"|Ficedula parva
| align="center"|(Bechstein, 1792)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Західна Росія
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка кавказька
| align="left"|Полуошейниковая мухоловка
| align="left"|Ficedula semitorquata
| align="center"|(Homeyer, 1885)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка строката
| align="left"|Мухоловка-пеструшка
| align="left"|Ficedula hypoleuca
| align="center"|(Pallas, 1764)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Урал, Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Мухоловка білошия
| align="left"|Мухоловка-белошейка
| align="left"|Ficedula albicollis
| align="center"|(Temminck, 1815)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Європейська частина
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка рудоспинна
| align="left"|Красноспинная горихвостка
| align="left"|Phoenicurus erythronotus
| align="center"|(Eversmann, 1841)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Південний Сибір
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка синьоголова
| align="left"|Седоголовая горихвостка
| align="left"|Phoenicurus coeruleocephala
| align="center"|Vigors, 1831
| align="center"|
| align="left"| (A)| align="left"|
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка звичайна
| align="left"|Обыкновенная горихвостка
| align="left"|Phoenicurus phoenicurus
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Широко поширений
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка червоночерева
| align="left"|Краснобрюхая горихвостка
| align="left"|Phoenicurus erythrogastrus
| align="center"|(Güldenstädt, 1775)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ, Південний Сибір
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка чорна
| align="left"|Горихвостка-чернушка
| align="left"|Phoenicurus ochruros
| align="center"|(S. G. Gmelin, 1774)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Західна Росія, Південний Сибір
| align="center"|
|-
| align="left"|Горихвістка сибірська
| align="left"|Сибирская горихвостка
| align="left"|Phoenicurus auroreus
| align="center"|(Pallas, 1776)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Східний Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Скеляр білогорлий
| align="left"|Белогорлый дрозд
| align="left"|Monticola gularis
| align="center"|(R. Swinhoe, 1863)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Скеляр строкатий
| align="left"|Пёстрый каменный дрозд
| align="left"|Monticola saxatilis
| align="center"|(Linnaeus, 1766)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ, Південний Сибір
| align="center"|
|-
| align="left"|Скеляр синій
| align="left"|Синий каменный дрозд
| align="left"|Monticola solitarius
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ
| align="center"|
|-
| align="left"|Луговой чекан
| align="left"|Трав'янка лучна
| align="left"|Saxicola rubetra
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Широко поширений
| align="center"|
|-
| align="left"|Трав'янка велика
| align="left"|Большой чекан
| align="left"|Saxicola insignis
| align="center"|Gray, 1846
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Алтай
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Черноголовый чекан
| align="left"|Saxicola rubicola
| align="center"|(Linnaeus, 1766)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Європейська частина
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Сибирский черноголовый чекан
| align="left"|Saxicola maurus
| align="center"|(Pallas, 1773)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Широко поширений
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Восточный черноголовый чекан
| align="left"|Saxicola stejnegeri
| align="center"|(Parrot, 1908)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Сибір, Далекий Схід
| align="center"|
|-
| align="left"|Трав'янка чорна
| align="left"|Чёрный чекан
| align="left"|Saxicola caprata
| align="center"|(Linnaeus, 1766)
| align="center"|
| align="left"| (A)| align="left"|
| align="center"|
|-
| align="left"|Кам'янка звичайна
| align="left"|Обыкновенная каменка
| align="left"|Oenanthe oenanthe
| align="center"|(Linnaeus, 1758)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Повсюдно
| align="center"|
|-
| align="left"|Кам'янка попеляста
| align="left"|Каменка-плясунья
| align="left"|Oenanthe isabellina
| align="center"|(Temminck, 1829)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Південна Росія
| align="center"|
|-
| align="left"|Кам'янка пустельна
| align="left"|Пустынная каменка
| align="left"|Oenanthe deserti
| align="center"|(Temminck, 1829)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Алтай
| align="center"|
|-
| align="left"|Кам'янка лиса
| align="left"|Каменка-плешанка
| align="left"|Oenanthe pleschanka
| align="center"|(Lepechin, 1770)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Південна Росія
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Черноухая каменка
| align="left"|Oenanthe melanoleuca
| align="center"|(Güldenstädt, 1775)
| align="center"|
| align="left"|
| align="left"|Кавказ, Передкавказзя
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Черная каменка
| align="left"|Oenanthe picata
| align="center"|(Blyth, 1847)
| align="center"|
| align="left"| (A)| align="left"|
| align="center"|
|-
| align="left"|
| align="left"|Западная златогузая каменка
| align="left"|Oenanthe xanthoprymna
| align="center"|(Hemprich & Ehrenberg, 1833)
| align="center"|
| align="left"| (A)'''
| align="left"|
| align="center"|
|-
|}

 Родина Омелюхові (Bombycillidae) 

 Родина Тинівкові (Prunellidae) 

 Родина Горобцеві (Passeridae) 

 Родина Плискові (Motacillidae) 

 Родина В'юркові (Fringillidae) 

 Родина Calcariidae 

 Родина Вівсянкові (Emberizidae) 

 Родина Passerellidae 

 Родина Трупіалові (Icteridae) 

 Родина Піснярові (Parulidae) 

 Родина Кардиналові (Cardinalidae) 

 Примітки 

 Джерела 

 Бёме Р. Л., Динец В. Л., Флинт В. Е., Черенков А. Е. Птицы. Энциклопедия природы России (под общ. ред. В. Е. Флинта). — М., ABF, 1996. 432 с.
 Птицы. Животный мир СССР. Бутурлин С. А., Гептнер В. Г., Дементьев Г. П., Житков Б. М., Огнев С. И., Промптов А. Н., Туров С. С., Формозов А. Н., Шульпин Л. М. Под ред. А. Н. Формозова и Б. М. Житкова. Москва — Ленинград, Детиздат, 1940. — 398 с.
 Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).'' — М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. — 808 с.
 

Росія

птахи